Hörhof ist der Ortsname von

 Hörhof (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hörhof (Obernzenn), Ortsteil des Marktes Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern